La 3. Liga 2016-2017 è stata la nona edizione della 3. Liga, la terza serie del campionato tedesco di calcio. Ad ottenere la promozione diretta in 2. Bundesliga sono state il Duisburg, classificatosi primo dopo un solo anno di purgatorio in terza serie, e l’; ai play-off si è qualificato invece lo , posizionatosi al terzo posto, che ha ottenuto la promozione in seguito al doppio scontro con la terzultima classificata in 2. Bundesliga, cioè il Monaco 1860. In fondo alla classifica cade in Regionalliga, dopo la retrocessione dalla 2. Bundesliga del precedente anno, il FSV Francoforte insieme al Magonza II ed al ; quest'ultima squadra si è resa artefice di un vero dramma sportivo essendo incappata nella terza retrocessione in tre anni. Tuttavia, a fine giugno, il Monaco 1860 non ottiene la licenza per l'iscrizione alla 3. Liga 2017-2018 e, per completare gli organici, si opta per il ripescaggio del , che in questo modo riesce a scongiurare la retrocessione ottenuta sul campo.

Squadre partecipanti 
 Dalla 2. Bundesliga sono retrocesse: ,  e 
 Dalla Regionalliga sono state promosse: ,  e

Squadre per Länder

Classifica finale

Spareggio promozione-retrocessione 2.Liga

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 2016-2017
 2. Fußball-Bundesliga 2016-2017
 DFB-Pokal 2016-2017

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
2016